Bergvattstjärn kan syfta på:
Bergvattstjärnen, Västerbotten, sjö i Vindelns kommun, 
Bergvattstjärnen, Ångermanland, sjö i Bjurholms kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn